Дейвид Рей Грифин () (р. 1939 г.) е американски богослов и философ на религията, бивш професор в Клеърмонтското богословско училище.

Биография 
Грифин защитава докторат в Клеърмонтския университет през 1970 г. Заедно с Джон Коб той основава Центъра за процесни изучавания, център за изследвания на Клермонтското теологично училище. Той е един от най-видните представители на школата процесна теология. Грифин също е една от водещите фигури в Движението за истината за 11 септември. Написал е няколко книги, предполагащи заговор на членове на американското правителство за извършване на атентатите от 11 септември 2001 г. Жител е на Санта Барбара, Калифорния.

Библиография

Трудове по философия, теология и природни науки 
 A process Christology, Westminster Press, 1973, ISBN 0-664-20978-5
 Process Theology: An Introductory Exposition, with John B. Cobb, Philadelphia: Westminster Press, 1976, ISBN 0-664-24743-1
 John Cobb's Theology in Process, Westminster John Knox Press, 1977, ISBN 0-664-21292-1
 Process and Reality, Free Press; 2nd edition, 1979, ISBN 0-02-934570-7
 Physics and the Ultimate Significance of Time: Bohm, Prigogine and Process Philosophy, State University of New York Press, 1986, ISBN 0-88706-115-X
 The Reenchantment of Science: Postmodern Proposals (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State Univ of New York Press, 1988, ISBN 0-88706-784-0
 Spirituality and Society: Postmodern Visions (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1988, ISBN 0-88706-853-7
 Varieties of Postmodern Theology (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1989, ISBN 0-7914-0050-6
 God and Religion in the Postmodern World: Essays in Postmodern Theology (Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1989, ISBN 0-88706-929-0
 Archetypal Process: Self and Divine in Whitehead, Jung, and Hillman, Northwestern University Press, 1990, ISBN 0-8101-0815-1
 Sacred Interconnections: Postmodern Spirituality, Political Economy and Art (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1990, ISBN 0-7914-0231-2
 Primordial Truth and Postmodern Theology (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1990, ISBN 0-7914-0198-7
 God, Power, and Evil: A Process Theodicy, University Press of America, 1991, ISBN 0-8191-7687-7
 Evil Revisited: Responses and Reconsiderations, State University of New York Press, 1991, ISBN 0-7914-0612-1
 Founders of Constructive Postmodern Philosophy: Peirce, James, Bergson, Whitehead, and Hartshorne (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1993, ISBN 0-7914-1333-0
 Postmodern Politics for a Planet in Crisis: Policy, Process, and Presidential Vision (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1993, ISBN 0-7914-1485-X
 Jewish Theology and Process Thought (Suny Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1996, ISBN 0-7914-2810-9
 Parapsychology, Philosophy, and Spirituality: A Postmodern Exploration (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 1997, ISBN 0-7914-3315-3
 Reenchantment Without Supernaturalism: A Process Philosophy of Religion (Cornell Studies in the Philosophy of Religion), Cornell University Press, 2000, ISBN 0-8014-3778-4
 Religion and Scientific Naturalism: Overcoming the Conflicts (SUNY Series in Constructive Postmodern Thought), State University of New York Press, 2000, ISBN 0-7914-4563-1
 Process Theology and the Christian Good News: A Response to Classical Free Will Theism in 'Searching for an Adequate God: A Dialogue between Process and Free Will Theists', Cobb and Pinnock (editors), Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000, ISBN 0-8028-4739-0
 Two Great Truths: A New Synthesis of Scientific Naturalism and Christian Faith, Westminster John Knox Press, 2004, ISBN 0-664-22773-2
 Deep Religious Pluralism, Westminster John Knox Press, 2005, ISBN 0-664-22914-X
 Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy: An Argument for Its Contemporary Relevance (SUNY Series in Philosophy), State University of New York Press, 2007, ISBN 0-7914-7049-0

Книги, посветени на 11 септември 
 The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9 – 11, Olive Branch Press, 2004, ISBN 1-56656-552-9
 The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions, Olive Branch Press, 2004, ISBN 1-56656-584-7
 Christian Faith and the Truth Behind 9/11: A Call to Reflection and Action, Westminster John Knox Press, 2006, ISBN 0-664-23117-9
 The American Empire and the Commonwealth of God: A Political, Economic, Religious Statement, with John B. Cobb, Richard A. Falk and Catherine Keller, Westminster John Knox Press, 2006, ISBN 0-664-23009-1
 9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out, Vol. 1, editor, with Peter Dale Scott, Olive Branch Press, 2006, ISBN 1-56656-659-2
 Debunking 9/11 Debunking: An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of the Official Conspiracy Theory (Revised & Updated Edition), Olive Branch Press, Paperback: 392 pages, March 2007, ISBN 1-56656-686-X
 9/11 Contradictions: An Open Letter to Congress and the Press, Interlink Publishing Group, March 2008, ISBN 1-56656-716-5
 New Pearl Harbor Revisited: 9/11, the Cover-up and the Exposé, Olive Branch Press, September 2008, ISBN 1-56656-729-7
 Osama Bin Laden: Dead or Alive?, Olive Branch Press, May 2009, ISBN 1-56656-783-1
 Osama Bin Laden: Dead or Alive?, Arris Books UK, July 2009, ISBN 1-84437-081-X
 The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official Report About 9/11 Is Unscientific and False, Interlink Publishing, September 2009, ISBN 1-56656-786-6
 The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official Report About 9/11 Is Unscientific and False, Interlink Publishing, Arris Books UK, September 2009, ISBN 1-84437-083-6

Външни препратки 
  David Ray Griffin Curriculum Vitae
  Center for Process Studies
  Видео: Дейвид Рей Грифин относно нови доказателства за 11 септември 4 юни 2008
  Докладът на Комисията за 11 септември: Една лъжа от 571 страници
  Унищожението на Световния търговски център: Защо официалната версия не може да бъде вярна
  The Disbelievers 9/11 Conspiracy Theorists Are Building Their Case Against the Government From Ground Zero, статия в Washington Post, 8 септември 2006
  OUT LOUD: AN INSIDE JOB? статия в San Francisco Chronicle, 30 март 2006
  Getting Agnostic About 9/11 – A society of nonbelievers questions the official version, статия в LA Times, 26 август 2005
  9/11 The Myth and the Reality: Dr. David Ray Griffin  – Две речи на Дейвид Рей Грифин в Сан Франциско (3 април 2006) и Оукланд (30 март 2006)
  David Ray Griffin's testimony at the Congressional Black Caucus, Annual Legislative Conference 2005 (September 21 – 24, Washington Convention)

Американски конспиративни теоретици
Американски богослови
Американски философи
Политически писатели
Родени във Вашингтон (щат)